Palm Bay je značka elektrických, elektroakustických, ale i basových kytar, vyráběných ve Velké Británii.

Začátky 
Kytary Palm Bay se začaly vyrábět od roku 1970 a ihned se staly nejvyhledávanější značkou kytary ve Spojeném království. Palm Bay kytary vždy byly vyráběny pouze z nejkvalitnějších materiálů. V této filozofii výroby Palm Bay pokračovali a pokračují dodnes. Během let se snažili zlepšovat ve všech aspektech výroby kytar. Palm Bay byly nejdříve kytary vyráběné na zakázku. První vyrobený model byl nazván Typhoon a později Tidalwave, nejvíce prodávaná kytara v Británii. Postupem času se objevovaly další a další modely kytar, např. řady Cyclone, které se vyvážely a vyráběly v Japonsku, kde měly veliký úspěch. Varianty kytary Cyclone jsou Cyclone SE, SE-X, SD-X, P6 a P7.

Charakteristika 
Palm Bay kytary využívají převážně snímače od firmy DiMarzio, které pomáhají k získání výjimečného zvuku těchto kytar a tremola značky Gotoh, která jsou považována za jedna z nejlepších po celém světě. Kytara má 2 oktávy (24 pražců). Tyto kytary jsou také charakteristické svými orientačními značkami. Pražce 3., 5., 7., 9., 12., 15., 17., 19. a 24. jsou osazeny orientačními značkami ve tvaru perleťových delfínků. Mimoto je na 1. pražci orientační značka ve tvaru perleťové palmy. Elektrické kytary jsou ve tvaru klasických stratocasterů.

Kytaristé hrající na tyto kytary 
 Theodore Ziras
 Toni Lloret
 Kevin Parsons

Výpis modelů 
Cyclone P6
Cyclone SE
Cyclone SE-X
Cyclone P7
Cyclone SD-X
Tidalwave EXP
Typhoon WG-30 (elektro-akustická)
Atlantic, Pacific (basové)
Lightning Cyclone P7XR

Externí odkazy

Videa 

 http://palmbayguitars.com/tonilloret_solo.wmv
 http://palmbayguitars.com/cool_shred.wmv 
 http://palmbayguitars.com/tutorial2.wmv
 http://www.youtube.com/watch?v=ng4MCTLfJ7A

Webové stránky 

 www.palmbayguitars.com

Výrobci kytar